Aappilattoq (Augpilagtoĸ avant 1973) est le nom porté par deux localités du Groenland :
 Aappilattoq, dans la municipalité d'Avannaata ;
 Aappilattoq, dans la municipalité de Kujalleq.